Carolin Weißová (Weissová) (* 13. dubna 1993) je německá zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v Berlíně pod vedením svého otce. Jejím osobním trenérem je Frank Borkowski. V bundeslize reprezentuje mnichovský klub TSV Großhadern. V německé seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2013. V roce 2016 jí o několik bodů utekla přímá kvalifikace na olympijské hry v Riu.

Vítězství 
 2014 - 2x světový pohár (Sofia, Glasgow)
 2015 - 2x světový pohár (Minsk, Lisabon)
 2016 - 2x světový pohár (Sofie, Budapešť)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Německu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Carolin Weißové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Carolin Weißové na Judobase.org

Němečtí judisté
Narození v roce 1993
Narození 13. dubna
Žijící lidé
Ženy